Авива может означать:

 «Авива» — стадион в Дублине, Ирландия.
 Aviva — группа страховых компаний со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания.